Дже́реми Си́сто (, род. 6 октября 1974, Грасс-Валли, Калифорния, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям в телесериалах «Клиент всегда мёртв», «Закон и порядок» и «Пригород».

Ранние годы 
Систо родился в Грасс Вэлли, Калифорния, в семье актрисы и фермера Риди Гиббс и фермера, джазового музыканта и педагога Ричарда Систо. Его родители развелись в 1980 году.

Карьера 
Систо дебютировал как актёр в 1991 году с небольшой роли в фильме «Большой каньон». Затем он активно снимался в кино и на телевидении, играя как главные роли, так и второстепенные. Он сыграл главную роль в мини-сериале 2002 года «Юлий Цезарь». В 2003 году он появился в финальном сезоне сериала «Бухта Доусона». Он снялся в таких фильмах как «Бестолковые», «Белый шквал», «Тринадцать», «Версия 1.0», «Больше, чем любовь», «Официантка» и других.

В 2006 году он появился в бродвейской постановке Festen. В том же году он снялся в сериале NBC «Похищенный». В 2007 году он появился в клипе группы Maroon 5 «Wake Up Call». С 2008 по 2010 год он снимался в сериале NBC «Закон и порядок», а в 2011—2014 годах играл роль отца в ситкоме ABC «Пригород». В 2015 году Систо был частью актёрского состава провального сериала A&E «Возвращённые», а затем получил основную роль в сериале ABC «Злой город».

Личная жизнь 
Систо женился на Марисе Райан в 1990-х годах. Они развелись в 2002 году. 5 июня 2009 года у Джереми родилась дочь от Эдди Лейн, на которой он впоследствии женился. 9 марта 2012 года у Систо и Эдди родился второй ребёнок — сын.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США